Фредди Руланд Винст (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Винст является воспитанником «Вернаму». В нём прошёл весь путь от детских и юношеских команд до основной. В её составе дебютировал 9 сентября 2008 года в домашней игре первого шведского дивизиона против «Шёвде», заменив на 53-й минуте Симона Терна. В сезоне 2010 года клуб поднялся в Суперэттан. 7 апреля 2011 года в матче первого тура нового сезона с «Юнгшиле» Фредди дебютировал в Суперэттане.

В 2020 году Винст провёл за клуб 300-й матч. По итогам того сезона «Вернаму» стал победителем первого шведского дивизиона, а в сезоне 2021 года занял первую строчку в турнирной таблице Суперэттана, в результате чего впервые в своей истории вышел в Алльсвенскан. В конце декабря 2012 года Фредди, являющийся капитаном команды, подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до конца 2022 года.

Достижения 
Вернаму:
 Победитель Суперэттана: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Вернаму»